Daubeney steht für:

 Daubeney (Adelsgeschlecht), eine englische Adelsfamilie

Daubeney ist der Familienname folgender Personen:

 Elis Daubeney (um 1270–1305), anglo-bretonischer Adliger, Militär und Politiker

 Henry Daubeney, 1. Earl of Bridgewater (1493–1548), englischer Adliger
 Ralph Daubeney (um 1304–1378), englischer Ritter und Militär
 William Daubeney (1424–1461), englischer Ritter und Politiker